Tomorrow Never Knows - canzone dei Beatles
Tomorrow Never Knows - album del suddetto gruppo
Tomorrow Never Knows - brano dei Mr. Children